Ira je lahko:

 Ira, boginja v rimski mitologiji
 Ira, žensko osebno ime
 IRA, kratica za Irsko republikansko armado